Rieneck – famiglia nobile tedesca
 Rieneck – antica contea tedesca
 Rieneck –  città tedesca della Baviera